Nagrada Hans Christian Andersen dvogodišnja je književna nagrada koju od 1956. dodjeljuje Međunarodni odbor za dječju knjigu najboljem piscu i najboljem ilustratoru za djecu i mlade. Nagrada se tradicionalno dodjeljuje na Sajmu dječje knjige u Bologni, najvećem sajmu takve vrste, a povodom Svjetskog dana dječje knjige za koji je odabran 2. travnja, nadnevak rođenja Hansa Christiana Andersena.

Među istaknutim dobitnicima nagrade nalaze se Astrid Lindgren, Erich Kästner, Gianni Rodari, Ana Maria Machado  i drugi.

Dobitnici

Bilješke 
 Pacovská je dobila nagradu jednu godinu prije raspada Čehoslovačke.
 Sis je nominiran za svoj rad tijekom postojnja Češke Republike. Rođen je u Čehoslovačkoj, gdje je i učio primijenjene umjetnosti. Od 1982. državljanin je SAD-a.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene stranice

Književne nagrade
Dječja književnost